

Localidades 
Loriga — vila e freguesia portuguesa do concelho de Seia, Portugal
Santa Cruz de Lorica — cidade da Colômbia

Armaduras romanas 
Lorica hamata
Lorica segmentata
Armadura muscular — ou lorica musculata

Biologia
Lorica (biologia) — a camada protectora dos Loricifera e de alguns protozoários
''Pinus heldreichii — pinheiro-lorica ou lorica

Ver também 
 Armadura